Oberhonschaft (teils auch in der Schreibweise Oberhonnschaft) steht für:

 Oberhonschaft (Burscheid), eine Honschaft auf dem Gebiet des heutigen Burscheid
 Oberhonschaft (Haan), eine Honschaft auf dem Gebiet des heutigen Haan
 Oberhonschaft (Kürten), eine Honschaft auf dem Gebiet des heutigen Kürten
 Oberhonschaft (Lützenkirchen), eine Honschaft auf dem Gebiet des heutigen Leverkusen
 Oberhonschaft (Wermelskirchen), eine Honschaft auf dem Gebiet des heutigen Wermelskirchen